«Лузеры» — боевик 2010 года.
 «Лузеры» — телесериал 2009 года.
 «» — комикс.